Duko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Duko (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 113,73), Jawa Timur, 
 Desa Duko (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 115,28), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar